|-
| 128801 - || || 9 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128802 - || || 9 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128803 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128804 - || || 12 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128805 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128806 - || || 13 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128807 - || || 6 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128808 - || || 6 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128809 - || || 6 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128810 - || || 6 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128811 - || || 6 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128812 - || || 6 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128813 - || || 15 de setembre, 2004 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung
|-
| 128814 - || || 15 de setembre, 2004 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung
|-
| 128815 - || || 15 de setembre, 2004 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung
|-
| 128816 - || || 9 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128817 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128818 - || || 11 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128819 - || || 11 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128820 - || || 12 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128821 - || || 12 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128822 - || || 12 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128823 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128824 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128825 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128826 - || || 13 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128827 - || || 13 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128828 - || || 13 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128829 - || || 15 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128830 - || || 15 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128831 - || || 15 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128832 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128833 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128834 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128835 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128836 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128837 - || || 14 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128838 - || || 14 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128839 - || || 14 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128840 - || || 15 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128841 - || || 15 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128842 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128843 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128844 - || || 17 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128845 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128846 - || || 16 de setembre, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128847 - || || 16 de setembre, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128848 - || || 16 de setembre, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128849 - || || 17 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128850 - || || 17 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128851 - || || 17 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128852 - || || 17 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128853 - || || 17 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128854 - || || 17 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128855 - || || 17 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128856 - || || 17 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128857 - || || 18 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128858 - || || 17 de setembre, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 128859 - || || 16 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128860 - || || 21 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128861 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128862 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128863 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128864 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128865 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128866 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128867 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128868 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128869 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128870 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128871 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128872 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128873 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128874 - || || 17 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128875 - || || 18 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128876 - || || 18 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128877 - || || 22 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128878 - || || 22 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128879 - || || 22 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128880 - || || 22 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128881 - || || 23 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128882 - || || 22 de setembre, 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 128883 - || || 16 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128884 - || || 16 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128885 - || || 16 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128886 - || || 16 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128887 - || || 16 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128888 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128889 - || || 30 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128890 - || || 18 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128891 - || || 24 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128892 - || 2004 TH || 4 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128893 - || 2004 TK || 3 d'octubre, 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 128894 - || 2004 TL || 3 d'octubre, 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 128895 - || 2004 TW || 4 d'octubre, 2004 || Jarnac || Jarnac
|-
| 128896 - || || 4 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128897 - || || 4 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128898 - || || 3 d'octubre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128899 - || || 5 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128900 - || || 7 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
8